Christophe Jérôme Dugarry (* 24. březen 1972, Lormont, Francie) je bývalý francouzský fotbalový útočník a reprezentant.
Mimo Francie působil v Itálii, Španělsku, Anglii a Kataru.

Přestupy 
 z Girondins Bordeaux do AC Milan za 6 500 000 eur
 z AC Milan do FC Barcelona za 4 600 000 eur
 z Olympique Marseille do Girondins de Bordeaux za 6 000 000 eur

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz španělské ligy (1997/98)
 1× vítěz francouzského ligového poháru (2002)

Reprezentační 
 2× na MS (1998 – zlato, 2002)
 2× na ME (1996 – bronz 2000 – zlato)
 1× na ME 21 let (1994 – bronz)
 1× na konfederačním poháru (2001 – zlato)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Profil hráče na National Football Teams.com 

Francouzští fotbalisté
Francouzští fotbaloví reprezentanti
Mistři světa ve fotbale
Mistři Evropy ve fotbale
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Girondins Bordeaux
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté FC Barcelona
Fotbalisté Olympique Marseille
Fotbalisté Birminghamu City
Fotbalisté Qatar SC
Narození v roce 1972
Žijící lidé
Muži
Bronzoví medailisté z ME ve fotbale
Narození 24. března
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2000
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 1996